Miller kan syfta på:

 Glenn Miller Café – jazzklubb och restaurang i Stockholm
 McCabe & Mrs. Miller – amerikansk film
 Miller Motorsports Park – racerbana i Utah, USA
 Miller-effekt – det fenomen som återkopplade förstärkare lätt drabbas av när förstärkningen är stor
 Miller-Fischer syndrom – nervsjukdom
 Miller-Urey-experimentet – ett experiment som utfördes av Stanley Miller och Harold Urey år 1953 och som simulerade förhållanden som man då trodde hade förelegat under jordens tidiga historia
 Millerindex – inom fasta tillståndets fysik för att beteckna olika riktningar och plan i kristallstrukturer
 Steve Miller Band – amerikanskt rockband
 Miller (typsnitt) – skapat av Matthew Carter
 Miller Brewing Company – ett amerikanskt ölbryggeri

Personer
 Miller (efternamn) – ett engelskt eller skotskt efternamn och personer med namnet 
 Miller (auktor) – en  auktorsförkortning

Geografi

Antarktis 

 Miller Heights,

Australien 

 Miller (del av en befolkad plats), New South Wales, Liverpool,

USA 

 Miller Missouri, ort, Lawrence County, 
 Miller, Nebraska, ort, Buffalo County, 
 Miller, South Dakota, countyhuvudort, Hand County,

Se även
 Miller County

Se även
 Mjölnare 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar